Prins Gabriel av Belgien, egentligen Gabriel Baudouin Charles Marie (franska) eller Gabriël Boudewijn Karel Maria (nederländska), född 20 augusti 2003 i Anderlecht, Belgien, är en belgisk prins. Han är näst äldsta barnet till kung Philippe och drottning Mathilde. 

Prins Gabriel har en äldre syster, Elisabeth av Belgien, och två yngre syskon, Emmanuel av Belgien och Eléonore av Belgien. Prins Gabriel är nummer två i den belgiska tronföljden efter sin äldre syster.

Antavla

Referenser

Externa länkar

Levande personer
Födda 2003
Belgiska prinsar
Män